Алексей Викторович Дмитриев, известный как Алёша Дмитриев (31 января 1956 — 4 июня 2015) — российский поэт и писатель, художник, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Алексей Дмитриев родился в Москве в 1956 году в семье учёных.

Учился в московской школе №444 с математическим уклоном. 

В 1972 году, в возрасте 16 лет окончил вечернюю школу и поступил в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ).

В 1980 году поступил в Щукинское училище на актерский факультет, где проучился 3 года.

В 1983 году поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) в мастерскую Марлена Хуциева, закончил в 1988 году с дипломом режиссера игрового кино и телевидения.

Его дипломной работой стал короткометражный игровой фильм «Вербена», где главные роли сыграли такие выдающиеся актёры как Эдда Урусова и Альберт Филозов. Фильм был признан одной из лучших дипломных работ ВГИКовцев своего десятилетия, и был отмечен французской Академией кино.

Вышедшая в начале 1990 года в издательстве «Малыш» книга детских стихов Алексея Дмитриева «Мистер Смокли и монокль» была проиллюстрирована автором, и напечатана колоссальным тиражом — 500 000 экземпляров.

В 1990 году Алексей Дмитриев репатриировался в Израиль, работал ведущим на радио, был автором и ведущим детской программы «Фалафель».

Прожив три года в Израиле, в 1993 году переехал в Бельгию, где до 2014 года проживал в Брюсселе.

В 2014 году возвратился в Россию, женился и поселился в г. Пугачёв Саратовская область.

Подавал поддержанное ПЕН-клубом и лично его главой, писателем Андреем Битовым, ходатайство о получении российского гражданства, но не успел его получить, так как 4 июня 2015 года скончался от скоротечного онкологического заболевания.

Алексей Дмитриев был трижды женат, стал отцом пятерых детей.

Отзывы 
«…наш соотечественник, самобытный поэт и художник Алексей Викторович Дмитриев <…> его творческое наследие заслуживает изучения и работы с ним».        

«Говорить про такого человека один час — это очень мало. Потому что он настолько разносторонний, и богатый, и удивительный человек… Это один из самых талантливых людей, которых я встречал в своей жизни, а я их много встречал. Единственная, наверное, область, в которой Алёша себя не отметил — ну, может быть музыка, хотя его стихи так музыкальны, что можно сказать, что он и музыкант в каком-то смысле этого слова…»

Творческий путь 

Будучи разносторонне одарённым человеком, Алексей Дмитриев проявил себя в многих видах и жанрах искусства.

В юности он увлекался театром и входил в круг так называемой «таганской молодёжи» — компании молодых людей, бывших поклонниками и «оруженосцами» звёзд Театра на Таганке.

Позднее, тесно дружил и соавторствовал с «детскими» поэтами круга Эдуарда Успенского — Андреем Усачёвым, Тимом Собакиным и Мариной Собе-Панек.

Творческое наследие А. В. Дмитриева включает книги для детей и для взрослых, несколько кинофильмов, которые он поставил по собственным сценариям, большое количество живописных и графических работ, пьесы и стихи.

По мнению писателя Андрея Усачёва, на 2016 год «наследие Алёши Дмитриева опубликовано процентов на двадцать, а восемьдесят процентов ещё никому не известно».

Литература

Книги Алексея Дмитриева 
 1990 г. «Лесные музыканты» — Тим Собакин, Алексей Дмитриев, Марина Собе-Панек (Москва, издательство «Малыш», тираж 300 000 экз.)
 1990 г. «Скромный Кузьма» — Алексей Дмитриев (Москва, издательство «Малыш», ISBN 5-213-00547-0)
 1990 г. «Мистер Смокли и монокль» — Алексей Дмитриев (Москва, издательство «Малыш», тираж 500 000 экз.)
 2011 г. «Про кошек и мышек» — Алёша Дмитриев (Москва, издательство «Клевер-Медиа-Групп», ISBN 978-5-91982-052-9)
 2013 г. «Английские джентльмены» — Алёша Дмитриев (Москва, издательство «Октопус», ISBN 978-5-94887-101-1)
 2015 г. «Как поймать мамонта» (совместно с Андреем Усачёвым) (Москва, издательство «Азбука», ISBN 978-5-389-08726-2)
 2016 г. «Этот древний-древний-древний мир!» В 2-х томах (совместно с Андреем Усачёвым) (Москва, издательство «Время», ISBN 978-5-9691-1514-9)
 2018 г. «Как поймать мамонта» (совместно с Андреем Усачёвым) (Москва, издательство «Время», ISBN 978-5-9691-1732-7)

Аудиокниги 
 2017 г. «Уроки истории» (CDmp3, Авторы: Андрей Усачёв и Алёша Дмитриев, читает Ефим Шифрин) (Москва, издательство «Ардис», ISBN 4607031769317)

Живопись 
Дмитриев рисовал и занимался живописью с детских лет. Точное количество его работ неизвестно, их много и они рассеяны по миру.

Начиная с 1975 года участвовал в выставках неофициальных художников примыкавших к  Московскому горкому художников-графиков, с 1979 года член "Горкома". В 1980 году Алексей Дмитриев вступил в Московский союз художников (МСХ). В 1990 году был принят в Союз художников Израиля.

Поселившись в Бельгии, стал членом Belgian Society of Authors, Composers and Publishers (SABAM), секция живописи.

Его рисунки и картины широко экспонировались. В период с 1990 по 2013 годы состоялось 17 персональных выставок живописи и графики Алексея Дмитриева. В Брюсселе - в галереях "Giraffe" и "Sablon", а так же в культурных центрах Saint-Gilles, Ukkel и Forest. И в других городах - Берлине, Тель-Авиве, Назарете, Иерусалиме, Лондоне, Сиднее и Париже. По словам самого художника, общее число коллективных выставок в которых он участвовал, приближается к сотне. Ныне около 150 графических и живописных работ Алёши Дмитриева находятся в частных коллекциях в США, Израиле, Бельгии, Латвии и России. В брюссельском музее Art Brut находятся две его работы, Центр Помпиду (Париж) приобрёл три картины Дмитриева.

Кинематограф

Фильмы, поставленные Алексеем Дмитриевым 
 «В среду, как обычно…» (ВГИК, курсовая работа, 1987)

 «Вербена» (киностудия им. Горького, дипломная работа в мастерской М. Хуциева, 1988, режиссёр, сценарист);

Работы на киностудии «Центрнаучфильм» 
 «Качели, качели, качели…» (1987, короткометражный фильм-мюзикл, в увлекательной форме объясняющий детям физическую природу колебаний. Режиссёр, автор текстов песен);

 «Принцесса и Людоед» (1989, музыкальный фильм-сказка для детей, режиссер);

 «Автопортрет» (1989, актёр, режиссер, автор сценария, автор стихов).

 «Возвращение в Белый альбом» (1990, документальный, режиссер, сценарист);

Работы, снятые в эмиграции 
 «Save Energy» (короткометражный, игровой, Бельгия, 2011, режиссёр, сценарист)

Прочее 
 В 2014 году Алексей Дмитриев снялся в документальном проекте режиссёра Даниила Дубшина о «русском Вийоне», поэте Сергее Чудакове, с которым он был знаком в 70-е годы XX века.
 Дмитриев активно работал для российского телевидения, был соавтором сценариев сериалов «Понять и простить», «Детективы», «Федеральный судья», «След».

Память 
31 января 2016 года, в день 60-летия Алексея Дмитриева, в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) состоялся посвящённый этой дате юбилейный вечер. Cтихи и песни Алёши читали и пели поэты Андрей Усачев и Тим Собакин, был продемонстрирован кинофильм «Принцесса и Людоед».

В городе Пугачёве регулярно проводятся межмуниципальные Дмитриевские чтения, в местном краеведческом музее создана постоянная экспозиция, посвященная творчеству Алексея Дмитриева.

Ссылки 
 Поэзия в гамаке стихи Алексея Дмитриева
Сайт, посвящённый творчеству Алексея Дмитриева

Примечания 

Поэты России
Художники России
Детские поэты
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Детские писатели XX века
Детские писатели XXI века